Heckenhof ist ein Ortsname:

 Heckenhof (Aufseß), Dorf der Gemeinde Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Heckenhof (Ellscheid), Ortsteil der Ortsgemeinde Ellscheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Heckenhof (Etzbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Etzbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Heckenhof (Ingersheim), Wohnplatz im Ortsteil Kleiningersheim der Gemeinde Ingersheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Heckenhof (Poppenhausen), Hofgruppe im Ortsteil Rodholz von Poppenhausen, Landkreis Fulda, Hessen
 Heckenhof (Waldstetten), Einzelhof im Ortsteil Waldstetten der Gemeinde Waldstetten (Ostalbkreis), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Gut Heckenhof, auch Heckerhof, Ortsteil von Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Heckerhof